Amerikai Egyesült Államok
 Tekoa (Washington)

 Tekoa-hegy (Massachusetts)
 Tekoa-hegy (Washington)

 Izrael
 Tekoa (Izrael)

 Palesztina
 Tuqu’ – a bibliai Tekoá városa